Nyikolszkoje – település Oroszországban, Baskíria Krasznokamszki járásában
Nyikolszkoje – település Oroszországban, Baskíria Nurimanov járásában
Nyikolszkoje – település Oroszországban, Mordvinföldön
Nyikolszkoje – település Oroszországban, az Omszki területen
Nyikolszkoje – település Oroszországban, az Orenburgi terület Orenburgi járásában
Nyikolszkoje – település Oroszországban, az Orenburgi terület Szakmarai járásában